Jude steht für:

 Angehöriger des Volkes bzw. der Religion der Juden

Jude ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Jude (1934–2005), rumänischer Handballspieler und -trainer
 Daniel Jude († 1284), Kölner Patrizier und Finanzier (auch Daniel Judeus)
 Michael Jude (um 1300–1355), Würzburger Protonotar, Verfasser vom Hausbuch des Michael de Leone
 Radu Jude (* 1977), rumänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sela Jude (um 1180–nach 1230), deutsche Patrizierin und Stifterin eines Beginenkonvents

Jude (englisch) steht für:
 Jude (Vorname), englische Variante von Jehuda
 Jude, britischer Spielfilm (1996), siehe Herzen in Aufruhr

Siehe auch:
 Der Jude
 Jud